Михаил Бочарников:
 Бочарников, Михаил Григорьевич (1886—1931) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания, секретарь Юго-Восточного КОМУЧа.
 Бочарников, Михаил Николаевич (род. 1948) — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации.